Фак, ФАК — многозначный термин.

 ФАК (от ) — часто задаваемые вопросы.
 Жест средним пальцем — оскорбительный жест средним пальцем.
 Фак (от ) — грубое выражение английской обсценной лексики.
 фак. — студенческое сокращение слова «факультет».
 ФАК — аббревиатура: функция автокорреляции.

В культуре 
 «Фак» — американский документальный фильм 2005 года.

Фамилия 
 Фак, Фёдор Кузьмич (1913—1974) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Фак, Яков (род. 1987) ― словенский биатлонист.

См. также 
 Факов
 Факовка
 Факовичи